Die Little League World Series 1953 war die 7. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Die Mannschaft aus Birmingham konnte die einzige Weltmeisterschaft für Alabama gewinnen. Zum 50-jährigen Jubiläum hat die Birmingham Volksbibliothek eine Ausstellung gemacht.

Teilnehmer

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Baseball 1953
1953
Sportveranstaltung in Williamsport (Pennsylvania)